Doktryna (z łac. doctrina – nauczanie, wiedza) oznacza zespół twierdzeń, założeń i dogmatów religijnych, filozoficznych, politycznych lub wojskowych. System działania, myślenia.

Przykładowe doktryny
 doktryna polityczna
 doktryna polityki zagranicznej
 doktryna precedensu
 doktryna religijna
 doktryna wojenna
 doktryna prawa – jurysprudencja

Zobacz też 

 doktrynalizm
 indoktrynacja